Temeno – personaggio della mitologia greca, figlio di Aristomaco discendente di Eracle. Fu un re di Argo
 Temeno – personaggio della mitologia greca, figlio di Fegeo. Con l'aiuto di Assione uccise Alcmeone
 Temeno – personaggio della mitologia greca, figlio di Pelasgo. Allevò Era, la moglie di Zeus